

Települések
 Horvátország
Pece falu Budinščina községben, Krapina-Zagorje megyében
Pece falu Ivanec községben, Varasd megyében

 Szlovénia
Pece falu Grosuplje községben, Közép-Szlovénia régióban
Male Pece falu Ivančna Gorica községben, Közép-Szlovénia régióban
Velike Pece falu Ivančna Gorica községben, Közép-Szlovénia régióban

Vizek
 Pece-patak, patak a romániai Bihar megye területén, a Sebes-Körös mellékvize
 Pece-patak, patak Miskolc területén, a Szinvába folyik